Patera panselenus är en snäckart som först beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1976.  Patera panselenus ingår i släktet Patera och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
panselenus